Vaucluse bezeichnet
 das südfranzösische Département Vaucluse
 Fontaine-de-Vaucluse, bis 1946 Vaucluse, südfranzösische Gemeinde, nach der 1793 das Département Vaucluse benannt wurde
 eine ostfranzösische Gemeinde im Département Doubs, siehe Vaucluse (Doubs)
 einen Stadtteil der australischen Metropole Sydney im lokalen Verwaltungsgebiet Woollahra Municipality
 ein ehemaliges Kartäuserkloster in Onoz im französischen Département Jura (Chartreuse de Vaucluse)
 (10927) Vaucluse, einen Asteroiden des Hauptgürtels